Ильменау:

 Ильменау — город в федеральной земле Тюрингия.
 Ильменау — река в Германии.